Kordian – imię męskie utworzone przez Juliusza Słowackiego
 Kordian – dramat romantyczny Juliusza Słowackiego
 Kordian i cham – powieść Leona Kruczkowskiego
 Kordian – właśc. Wacław Cieślik, polski piosenkarz wykonujący muzykę z pogranicza gatunku disco polo i folku
 Kordian – wieś w Iranie, w ostanie Chorasan-e Razawi
 Kordian – wieś w Iranie, w ostanie Fars

Osoby noszące imię Kordian 
 Kordian Jajszczok – polski hokeista
 Kordian Korytek – polski koszykarz 
 Kordian Tarasiewicz – polski przedsiębiorca
 Kordian Józef Zamorski – Komendant Główny Policji Państwowej

Przypisy